Puttonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puttonen (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Puttonen (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar